Il singolare dell'Open di Zurigo 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 7–5, 6–3 Venus Williams.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (campionessa)
  Venus Williams (finale)
  Conchita Martínez (secondo turno)
  Nathalie Tauziat (semifinali)

 Patty Schnyder (secondo turno) 
 Amanda Coetzer (quarti di finale) 
 Mary Pierce (quarti di finale) 
 Dominique Van Roost (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open di Zurigo 1998